Hrobka Wratislavů z Mitrowicz, zjednodušeným pravopisem hrobka Vratislavů z Mitrovic nebo také Wratislavská hrobka může být
 Hrobka Wratislavů z Mitrowicz (Čimelice) – empírová stavba z roku 1817 na hřbitově
 Hrobka Wratislavů z Mitrowicz (Koloděje nad Lužnicí)
 Hrobka Wratislavů z Mitrowicz (Dírná) – soubor hrobů na Starém a Novém hřbitově v Dírné

 některá další pohřebiště rodu
 Bazilika svatého Jakuba Většího (Staré Město) v Praze – barokní náhrobek Jana Václava Wratislava z Mitrowicz (1669–1712)
 Kostel svatého Františka Serafinského (Starý Knín) – hrob Václava Wratislava z Mitrowicz. zv. Tureček (1576–1635) v kryptě pod hlavním oltářem

Související články 
 Wratislavové z Mitrowicz